Slovenija:
 Sveti Florjan nad Škofjo Loko, naselje u sastavu općine Škofja Loka
 Florjan pri Gornjem Gradu, naselje u sastavu općine Gornji Grad
 Florjan (Šoštanj, Slovenija), naselje u sastavu općine Šoštanj